Die Alpine Kombination der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 1948 wurde vom 2. bis 4. Februar im Skigebiet Corviglia ausgetragen. Der Wettkampf bestand aus einem Abfahrtslauf und zwei Slalomläufen. Für den Abfahrtslauf wurden die Zeiten des Abfahrtsrennen gewertet, welches am 2. Februar stattfand. Die Slalomläufe wurden am 4. Februar ausgetragen. Die Zeiten wurden in allen drei Läufen in Punkte umgerechnet.

Olympiasiegerin wurde Trude Beiser aus Österreich, die bereits im Abfahrtsrennen Silber gewonnen hatte. Gretchen Fraser aus den Vereinigten Staaten belegte den Silberrang vor Beisers Landsfrau Erika Mahringer, die Bronze gewann.

Ergebnisse

Abfahrt 
2. Februar 1948

Slalom 
4. Februar 1948

* inklusive 5 Strafsekunden

Gesamt

Weblinks 
 Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia (englisch)

Alpine Kombination (Frauen)